Интегральная геометрия изучает меры инвариантные относительно группы симметрий.

Термин появляется в работах  и Вильгельма Бляшке.
Большой вклад внесли Гуго Хадвигер,  и Израиль Гельфанд.

Из наиболее важных теорем следует упомянуть неравенство Александрова — Фенхеля и теорему Хадвигера.
К более ранним результатам интегральной геометрии можно отнести задачу Буффона о бросании иглы и формулу Крофтона.

Примечания

Ссылки 

Интегральная геометрия